Mužská dvouhra Córdoba Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do singlové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník argentinského turnaje, který pořadatelství první části čtyřdílné série Golden Swing získal od Ecuador Open Quito.

Vítězem se překvapivě stal 25letý Argentinec Juan Ignacio Londero, startující na divokou kartu, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou osmičku Guida Pellu po třísetovém průběhu 3–6, 7–5 a 6–1. Dokázal tak otočit nepříznivý vývoj, když prohrával již 3–6 a 2–4 na gamy. Po třech prohrách ze vzájemných zápasů dokázal Pellu poprvé porazit. V debutovém finále na okruhu ATP Tour si připsal premiérové turnajové vítězství. Londero v předchozí kariéře odehrál jen tři hlavní soutěže turnajů ATP v Bogotě 2013 a 2014 a Bastadu 2018, a vždy prohrál v úvodním kole. Bodový zisk jej po skončení posunul na nové kariérní maximum, 69. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2019
ATP Tour 2019